Krzyż Żelazny – pruskie, a następnie niemieckie odznaczenie wojskowe
 Krzyż Żelazny – belgijskie odznaczenie
 Krzyż Żelazny Zasługi – odznaczenie austro-węgierskie
 Żelazny Krzyż – odznaczenie bojowe Ukraińskiej Republiki Ludowej ustanowione dla uczestników pierwszego pochodu zimowego (1919/1920)
 Żelazny Krzyż – brytyjsko-niemiecki film wojenny z 1977 roku
 Żelazny Krzyż – tytuł jednego z odcinków serialu Stawka większa niż życie